«Бо́рджиа» () — канадо-венгеро-ирландский телесериал, созданный Нилом Джорданом, выходивший на телеканале Showtime (США) с 3 апреля 2011 года по 16 июня 2013 год.

Действие сериала происходит на рубеже XVI века и рассказывает о знаменитом семействе Борджиа, которое достигло вершин власти в Италии в период Возрождения. В главных ролях снялись Джереми Айронс (папа Александр VI), Франсуа Арно (Чезаре), Холлидей Грейнджер (Лукреция), Дэвид Оукс (Хуан) и Эйдан Александр (Джоффре). Также роль кардинала делла Ровере исполнил Колм Фиори.

Премьера состоялась 3 апреля 2011 года на канале Showtime в США и канале Bravo! в Канаде. 27 апреля 2011 года Showtime объявил о запуске второго сезона сериала, премьера которого состоялась 8 апреля 2012 года. Двухчасовая премьера телесериала стала самым зрелищным канадским телесериалом в истории телеканала Bravo! и стала четвёртой в рейтинге всех сериалов этого канала. 4 мая 2012 года канал продлил сериал на третий сезон, который стартовал 14 апреля 2013 года. 5 июня 2013 года было сообщено о закрытии сериала из-за дороговизны съёмок и низких рейтингов.

В России трансляция сериала началась 6 июня 2011 года на Первом канале в рамках проекта «Городские пижоны».

Сюжет 

В «вечном» городе мало кто любит семейство Борджиа — итальянскую семью  с испанскими корнями, — у них полно врагов, однако, после смерти папы римского Иннокентия VIII путём подкупов и разоблачений Святой Престол занимает Родриго Борджиа, принявший имя Александр VI.

В это время противник Родриго — кардинал Джулиано делла Ровере путешествует через итальянские государства и Францию, ища союзников в борьбе с Борджиа. Ему удаётся уговорить французского короля, Карла VIII, свергнуть папу в обмен на признание его королём Неаполя. Французская армия приходит в Рим, папа встречается с королём.

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на Bravo!
 Официальный сайт на Showtime

Телесериалы Канады 2011 года
Исторические телесериалы Канады
Драматические телесериалы Канады
Исторические телесериалы Венгрии
Исторические телесериалы о XVI веке
Фильмы о семействе Борджиа
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Италии
Программы телеканала Showtime
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Amblin Entertainment
Драматические телесериалы Венгрии